По́ульсен () — распространённая датская фамилия, означает «сын Поуля» (датский вариант имени Павел). В Дании и Норвегии также распространена схожая фамилия Паульсен (). Известные носители:
 Поульсен, Андреас (род. 1999) — датский футболист.
 Поульсен, Вальдемар (1869—1942) — датский инженер.
 Поульсен, Георг (род. 1970) — фарерский футболист.
 Поульсен, Даниэль — датский кёрлингист.
 Поульсен, Йоухан (род. 1986) — фарерский футболист и тренер.
 Поульсен, Ким (род. 1959) — датский футбольный тренер.
 Поульсен, Кевин (род. 1965) — американский хакер.
 Поульсен, Кеннет — датский кёрлингист.
 
 Поульсен, Мария (род. 1984) — датская кёрлингистка, запасной команды Дании на Олимпийских играх 2006 года и первый — в 2014 году.
 Поульсен, Миккель (род. 1984) — датский кёрлингист, участник зимних Олимпийских игр 2010, 2014, 2018.
 Поульсен, Мортен (род. 1988) — датский хоккеист.
 Поульсен, Никлас (род. 1989) — фарерский футболист.
 Поульсен, Нильс (род. 1972) — фарерский футболист.
 Поульсен, Поуль (род. 1986) — фарерский футболист.
 Поульсен, Рене Хольтен (род. 1988) — датский гребец, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Поульсен, Симон (род. 1984) — датский футболист, участник чемпионата мира 2010 года.
 Поульсен, Флемминг (Povlsen, род. 1966) — датский футболист, чемпион Европы 1992 года.
 Поульсен, Хансмар (род. 1981) — фарерский футболист.
 Поульсен, Юссуф (род. 1994) — датский футболист.
 Поульсен, Якоб (род. 1983) — датский футболист, участник чемпионата мира 2010 года
 Поульсен, Ян (род. 1946) — датский футбольный тренер.

См. также